52-й выпуск  Гран-при Наций — шоссейной однодневной велогонки в формате индивидуальной раздельной гонки, проводившейся во Франции. Гонка протяжённостью 89 километров состоялась 22 сентября 1985 года. Победу одержал французский велогонщик Шарли Мотте.

Результаты

Ссылки 
 Гран-при Наций 1985 на FirstCycling
 
 
  

1985 год в велоспорте
Спорт во Франции в 1985 году
Сентябрь 1985 года